Christian Taylor peut désigner :
  (1968-), un scénariste américain ;
 Christian Taylor (1990-), un athlète américain.